Luchtfietsen kan zijn:
Het gebruiken van een Luchtfiets
Het maken van fietsbewegingen in de lucht met als doel de buikspieren te oefenen